МФК «Сибиряк» в сезоне 2012/2013 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу в сезоне 2012/13.

Итоги прошедшего сезона (2011/2012) 

По итогам сезона в Суперлиге команда впервые завоевала серебряные медали, самый лучший результат из новосибирских команд в игровых видах спорта в сезоне 2011/12. Лучшим бомбардиром стал универсал Умберто — 27 голов в 17 играх (0,8 гола за игру). В розыгрыше Кубка России дошла до четвертьфинала, где уступила «Газпром-Югре».

Хронология событий 
• 26 июля — 8 августа 2012 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Португалии, где команда сыграла с клубом второй португальской лиги «Burinhosa» — 4:0 (Покотыло (2), Дунец, Шуша)

• 19 августа 2012 года МФК «Сибиряк» ознакомила болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2012/13: на один матч от 180 до 250 рублей в зависимости от категории матча, абонементы — от 2 500 до 3 500 рублей.

• 21 — 25 августа 2012 г. МФК «Сибиряк» участвовал в розыгрыше Кубка Урала (Екатеринбург): «Кайрат» — 3:4 (А.Плахов, Рафаэль, Н.Плахов), «Синара» — 2:6 (Умберто, Канивец), «Тюмень» — 2:5 (Умберто, Малышев), «Ямал-НУБК» — 3:2 (Тимощенков, Покотыло, Умберто), «Норильский никель» — 0:3. Николай Плахов был признан лучшим защитником.

• 14 — 17 сентября 2012 г. команда «Сибиряк» в Алматы сыграла три товарищеских матча: «Кайрат» — 8:3 (Шуша (3), Чудинов, Тимощенков, Рафаэль, Умберто, Н.Плахов), 5:4 (Умберто (2), А.Плахов, Н.Плахов, Шуша), «БТА Футзал» — 10:3 (Тимощенков (2), Котляров (2), Канивец (2), Умберто, Рафаэль, Покотыло, Петров).

• 13 — 16 ноября 2012 г. команда в Москве провела товарищеские игры: «Газпром-Югра» — 2:6 (Малышев, Покотыло), «Мытищи» — 1:0 (Умберто), «КПРФ» — 1:0 (Умберто)

• 16 декабря 2012 г. «Сибиряк» решил расстаться с двумя игроками основного состава, на трансфер выставлены Артём Чудинов и Рафаэль.

• январь 2013 г. Защитник Артём Чудинов отдан в аренду сыктывкарскому клубу «Новая генерация», а Рафаэль отбыл в Бразилию выступать за «Атлантико» (Эрешим)

• 26 января 2013 г. «Сибиряк» подписал контракт с бразильским унивесалом Пишот («Крона»)

• 30 января 2013 г. Руководство клуба приняло решение отстранить Темура Алекберова от занимаемой должности главного тренера клуба. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Куксевич.

• 4 февраля 2013 г.Главным тренером «Сибиряка» назначен экс-наставник «Кайрата» Жоао Карлос Барбоза

• 14 и 15 апреля 2013 г. команда «Сибиряк» в Алматы сыграла два товарищеских матча с «Кайрат»: 3:4 (Пишот, А.Плахов, Котляров) и 6:4 (Канивец (2), Котляров, Рафаэль, Шуша, Тимощенков)

• май 2013 г. Главный тренер Жоао Карлос Барбоза отозвал на игры плей-оффа из Бразилии Рафаэля, который на родине выиграл национальный кубок (Чашу)

• 14 мая 2013 г. МФК «Дина» направил в РФС протест на участие в четвертьфинальной серии игрока «Сибиряка» Рафаэля, который был в декабре 2012 года отзаявлен, но затем в мае 2013 года не заявлен.

• 3 июня 2013 г. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал МФК «Дине» в его иске против «Сибиряка».

• 9 июня 2013 г.  «Сибиряк» завершил сезон проиграв «Тюмени» в третьем матче за 3-е место, где новосибирская команда проиграла серию 0-3.
Итоговый результат в чемпионате России сезона 2012/13 — 4-е место.

• 13 июня 2013 г.  ПМФК «Сибиряк» принял решение расстаться с бразильским специалистом Жоао Карлосом Барбозой.

• 1 августа 2013 года болельщики «Сибиряка» по итогам голосования на официальном сайте клуба признали универсал Умберто лучшим игроком сезона. На втором месте — Сергей Покотыло, 3-е место у Леонида Климовского

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

Движение команды по турам

Итоговая таблица

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

Матч за 3-е место

Кубок России

1/8 финала 
 первый матч

 ответный матч

1/4 финала 
 первый матч

 ответный матч

Состав с начало сезона 

 Президент клуба — Григорий Власов
 Главный тренер — Темур Алекберов,  с 04.02.2013 Жоао Карлос Барбоза
 Помощник главного тренера — с 04.02.2013 Евгений Куксевич
 Тренер — Вячеслав Михеев
 Спортивный директор — Владимир Вадик

Сибиряк-дубль 
Резерв МФК «Сибиряк» выступал в Первенстве России среди команд Первой лиги зоны «Урал» и занял 3-е место.

Финал Кубка России ПО КФК Уральского региона

Состав Сибиряка-дубль 

 Главный тренер — Евгений Куксевич

Примечания

См. также 
 Кубок России по мини-футболу

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России 

МФК «Сибиряк»
2012 год в мини-футболе
2013 год в мини-футболе